Схюлтенс, Алберт (1686—1750) — нидерландский ориенталист.
 Его сын Схюлтенс, Ян Якоб (1716—1788) — нидерландский ориенталист во втором поколении.
 Его сын Схюлтенс, Хендрик Алберт (1749—1793) — нидерландский ориенталист в третьем поколении.